Als Zeche Freudenberg wurden in Deutschland mehrere Bergwerke bezeichnet, unter anderem:

* Zeche Freudenberg (Dortmund) in Dortmund-Schüren
 Zeche Freudenberg (Essen) in Essen-Bredeney
 Zeche Freudenberg (Mülheim) in Mülheim